Thunder Bay peut faire référence à :

Thunder Bay, titre original d'un film américain réalisé par Anthony Mann en 1953, dont le titre français est Le Port des passions

Canada 
Thunder Bay, ville canadienne de la province de l'Ontario 
Thunder Bay—Rainy River, circonscription électorale fédérale de l'Ontario
Thunder Bay—Superior-Nord, circonscription électorale fédérale de l'Ontario
Thunder Bay—Superior-Nord, circonscription électorale provinciale de l'Ontario
Thunder Bay—Atikokan, circonscription provinciale de l'Ontario
Thunder Bay, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario
Thunder Bay—Nipigon, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario

États-Unis 
Thunder Bay, baie américaine de l'État du Michigan, au bord du Lac Huron, entièrement bordée par le comté d'Alpena ; le nom de la baie est la traduction de l'ancien nom français « baie du Tonnerre », donné en 1688 
Thunder Bay, un cours d'eau américain, à l'embouchure duquel, en bordure de la Thunder Bay, se trouve la ville d'Alpena